Mindestgeschwindigkeit steht für:

die Mindestgeschwindigkeit (Straßenverkehr) im Straßenverkehr
die minimale Geschwindigkeit, mit der ein Flugzeug noch flugfähig ist, siehe Strömungsabriss#Stallgeschwindigkeit